Das L’Open Emeraude Solaire de Saint-Malo 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Saint-Malo. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 17. bis 25. September 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Saint-Malo